A Egyptian Premier League de 2009-2010 é a 53ª temporada da Liga Egípcia desde a sua criação em 1948. Um total de 16 equipas disputam o campeonato . A temporada egípcia começou em 6 de agosto de 2009 e terminou em 17 de maio de 2010.

O atual campeão, o Al Ahly , conquistou o sexto campeonato consecutivo depois de vencer por 3 a 0 o Mansoura .

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos três colocados serão rebaixados à 2 divisão.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Tabela

Tabela

Artilharia

Last updated: 24 de Maio de 2019; Source:

principais artilheiros

Campeão

Ver também
Egyptian Premier League
Copa do Egito

links Externos

Competições nacionais de futebol da África
Futebol do Egito